Договор между Кубой и Гаити о морской границе — международный договор, заключённый в 1977 году между Кубой и Гаити, который установил международную морскую границу между двумя государствами.

Соглашение было подписано в Гаване 27 октября 1977 года. Текст документа устанавливает границу между двумя государствами, примерно равноудалённую от обоих островов в Наветренном проливе. Граница разделена на 50 прямолинейных морских сегментов, определённых с помощью координат 51 единичной точки. Остров Навасса, находящийся неподалёку от западного берега Гаити, территория которого оспаривается Гаити и США, был оставлен без внимания при учёте государственной границы.

Договор вступил в силу 6 января 1978 года после ратификации обеими странами. Полное название договора — Договор о морской границе между Республикой Гаити и Республикой Куба, касающийся делимитации морских границ обоих государств.

Примечания

Источники 
 Эван В. Андерсон (2003). Международные границы: Геополитический атлас. Routledge: Нью-Йорк. ISBN 157958375X, ISBN 9781579583750;  OCLC 54061586
 Джонатан Чарни, Дэвид Колсон, Роберт Смит. (2005). Международные морские границы, 5 vols. Hotei Publishing: Лейден. ISBN 0792311876, ISBN 9780792311874; ISBN 904111954X, ISBN 9789041119544; ISBN 9041103457, ISBN 9789041103451; ISBN 9004144617, ISBN 9789004144613; ISBN 900414479X, ISBN 9789004144798;  OCLC 23254092

Договоры, заключённые в 1977 году
1977 год на Кубе
1977 год на Гаити
Договоры о границах
Кубино-гаитянская граница
Международные договоры Кубы
Международные договоры Гаити
Договоры, вступившие в силу в 1978 году
Договоры и конвенции ООН